Le sigle CFCA peut faire référence à :
 Community Fisheries Control Agency, en français Agence communautaire de contrôle des pêches
 Chicago Film Critics Association et aux récompenses qu'elle remet (CFCA Awards)
 , radio canadienne du groupe CHUM Limited
 Centre français de la coopération agricole (également abrégé en CEFCA)